Масгрейв — горы в Австралии, расположенные на территории штата Южная Австралия и Северной территории.
 Масгрейв, Ричард (1910—2007) — американский экономист.
 Масгрейв, Розамунд (род. 1986) — британская лыжница.
 Масгрейв, Теа (род. 1928) — шотландский композитор.
 Масгрейв, Стори (род. 1935) — американский врач и бывший астронавт НАСА.
 Масгрейв, Эндрю (род. 1990) — британский лыжник.

См. также 
 Обряд дома Месгрейвов